GNU/Linux (или же GNU+Linux, часто называемая по ошибке просто Linux) - семейство свободных Unix-подобных операционных систем, основаное на утилитах полностью свободной операционной системы GNU (Разработанной Ричардом Мэтью Столлматом) и ядре Linux (разработанном Линусом Торвальдсом).  Хотя изначально проект и задумывался, как полностью свободный, таковым он перестал быть из-за включения в ядро Linux несвободных компонентов, необходимых для некоторых устройств. Полностью свободными дистрибутивами являются только дистрибутивы, сертифицированные Фондом Свободного Программного Обеспечения (зачастую они используются радикальными сторонниками свободного программного обеспечения).

Наименование 
Ошибочно эту операционную систему часто называют Linux, и хоть Linux явлется важным компонентом, ядро (коим и является Linux во многих операционных системах, включая GNU/Linux и Android) не является операционной системой, а лишь ее частью.

История 
Для ознакомление с историей существуют статьи Ядро Linux#История и GNU#История

Примечания